Nascimento hace referencia a varios artículos:

Personas
Abdias do Nascimento, actor, dramaturgo, escritor y poeta brasileño;
André Álvaro do Nascimento, jugador brasileño de fútbol playa;
Aurora Maria Nascimento Furtado, militante y guerrillera brasileña;
Débora Nascimento, actriz y modelo brasileña;
Denílson Martins Nascimento, futbolista;
Dora Nascimento, geógrafa y política brasileña;
Eduardo Nascimento, cantante angoleño;
Fabíula Nascimento, actriz brasileña;
Milton Nascimento, cantante, compositor y guitarrista brasileño;
Myriam Do Nascimento, alcaldesa
Samuel Nascimento, actor, cantante y bailarín brasileño;
Valdenice Conceição do Nascimento, deportista brasileña que compite en piragüismo

Además
Editorial Nascimento